Обыкнове́нная лиси́ца или ры́жая лиси́ца (; обиходное русское название — лиса́) — хищное млекопитающее семейства псовых, наиболее распространённый и самый крупный вид рода лисиц. Длина тела 60—90 см, хвоста — 40—60 см, масса — 6—10 кг.

Распространение 

Лисица распространена весьма широко: на всей территории Европы, Северной Африки (Египет, Алжир, Марокко, северный Тунис), большей части Азии (вплоть до северной Индии, южного Китая и Индокитая), в Северной Америке от арктической зоны до северного побережья Мексиканского залива. Лисица была акклиматизирована в Австралии и распространилась по всему континенту, за исключением некоторых северных районов с влажным субэкваториальным климатом.

Внешний вид 

Окраска и размеры лисиц различны в разных местностях; всего насчитывают 40 — 50 подвидов, не учитывая более мелких форм. В общем, при продвижении на север лисицы становятся более крупными и светлыми, на юг — мелкими и более тускло окрашенными. В северных районах и в горах чаще встречаются чёрно-бурые и другие меланистические формы окраски. Наиболее распространённый окрас: ярко-рыжая спина, белое брюхо, тёмные лапы. Часто присутствуют бурые полосы на хребте и лопатках, похожие на крест. Общие отличительные черты — тёмные уши и белый кончик хвоста. Внешне лисица представляет собой зверя среднего размера с изящным туловищем на невысоких, тонких лапах, с вытянутой мордой, острыми ушами и длинным пушистым хвостом.

Линька начинается в феврале-марте и заканчивается в середине лета. Сразу же после этого начинает отрастать зимний мех, в который лиса полностью одевается к рубежу ноября и декабря. Летний мех гораздо реже и короче, зимний — гуще и пышнее. Лисы отличаются большими ушными раковинами-локаторами, при помощи которых они улавливают звуковые колебания.

Экология 

Значительное многообразие окраски и размеров лисиц связано с широтой их ареала и большим многообразием условий существования в отдельных его частях. Лисицы заселяют, хотя и с разной плотностью, все ландшафтно-географические зоны, начиная с тундры и субарктических лесов и вплоть до степи и пустынь, включая горные массивы всех климатических зон. При этом лисица водится не только в дикой природе, но и в культурных ландшафтах, а также на окраинах городов, в том числе больших (в частности, Берлин, Киев и Варшава; в Лондоне лисицы весьма обычны на окраинах, а иногда появляются и в центральной части города). Более того, временами в урбанизированной местности лисица находит особенно благоприятную для себя среду. Нередко обживает городские свалки, парки и подвалы домов.

Во всех частях своего ареала отдаёт предпочтение открытой местности, а также районам, где имеются отдельные рощи, перелески, холмы и овраги, особенно если зимой снеговой покров в них не слишком глубокий и рыхлый. Поэтому из всех климатических зон больше всего лисиц живёт в степной и лесостепной, а не в лесной.

Зверь достаточно оседлый. В большинстве районов не наблюдается регулярных миграций. Случаи таковых отмечаются лишь в тундре, пустынях и горах. Так, одна из помеченных в Малоземельской тундре (Архангельская область, Россия) лисиц позднее была убита в 600 километрах к юго-западу. Молодые звери, расселяющиеся из родительского логова, обычно живут на расстоянии от 2—5 до 15—30 км от него.

Численность лисиц заметно колеблется по годам. На неё влияют количество грызунов, метеорологические условия, наличие в популяции инфекционных заболеваний. В голодные годы не только падает плодовитость самок и выживает меньшее количество щенков, но и возникают условия, благоприятные для распространения эпизоотий,  охватывающие иногда большие территории. Характерные эпизоотии — бешенство, чума хищников, чесотка.

В дикой природе лисицы редко живут более семи лет, часто продолжительность жизни не превышает трёх. В неволе доживают до 20—25 лет.

Питание 

Лисица, хотя и принадлежит к типичным хищникам, питается очень разнообразными кормами. Среди употребляемой пищи выявлено более 400 видов животных и нескольких десятков видов растений. Повсеместно основу питания составляют мелкие грызуны, главным образом полёвковые. Тонкие длинные челюсти с острыми зубами идеально приспособлены для их ловли. Можно утверждать, что от числа и доступности грызунов в значительной мере зависит состояние популяции этого хищника. Особенно это относится к зимнему периоду, когда лисица живёт в первую очередь охотой на полёвок: учуяв под снежным покровом грызуна, зверь прислушивается к его пискам или шорохам, а затем быстрыми прыжками ныряет под снег или разбрасывает его лапами, пытаясь поймать добычу. Этот способ охоты получил название мышкование.

Более крупные млекопитающие, в частности, зайцы, играют в питании много меньшую роль, хотя в некоторых случаях лисицы ловят их целеустремлённо (особенно зайчат), а во время заячьего мора могут поедать и трупы. Иногда большие лисицы нападают на детёнышей косули. Птицы не так важны, как грызуны, хотя этот хищник никогда не упустит случая поймать птицу, оказавшуюся на земле (от мелких до крупных, вплоть до гусей и глухарей), а также уничтожить кладку яиц или нелетающих птенцов. Похищает и домашних птиц, но, по наблюдениям зоологов, делает это намного реже, чем принято считать.

В пустынях и полупустынях часто добывают пресмыкающихся. В Канаде и северо-восточной Евразии лисицы, живущие у больших рек, сезонно питаются почти полностью лососями, погибшими после нереста. Летом поедают много жуков и других насекомых, а также, очень охотно, их личинок. В голодные периоды нередко питаются падалью.

Растительные корма — фрукты, ягоды, реже — вегетативные части растений — входят в состав питания лисиц почти повсеместно, но более всего на юге ареала, но нигде не играют ключевой роли.

Образ жизни 

Индивидуальный участок, который занимает пара или семья лисиц, должен обеспечивать их не только достаточным количеством корма, но и пригодными для устройства нор местами. Лисицы роют их сами или (что случается часто) занимают пустующие норы барсуков, сурков, песцов и других роющих животных, приспосабливая их к своим нуждам. Бывают случаи, когда лисица живёт в норе одновременно с барсуком, но в разных её отнорах.

Чаще всего селятся на склонах оврагов и холмов, на участках с песчаным грунтом, защищённых от заливания дождевыми, грунтовыми и талыми водами. Как выкопанные самостоятельно, так и барсучьи и другие норы обычно имеют несколько входных отверстий, которые ведут через более-менее длинные туннели в гнездовую камеру. Иногда лисицы используют естественные укрытия — пещеры, расщелины скал, дупла толстых деревьев. В большинстве случаев жильё хорошо покрыто густыми зарослями. Но его демаскируют длинные тропы, а вблизи — большие выбросы земли возле входов, многочисленные остатки пищи, экскременты и т. д. Нередко на «городках» лисиц развивается пышная сорняковая растительность.

Как правило, лисицы используют постоянные укрытия лишь в период воспитания детёнышей, а на протяжении остального года, в частности, зимой, отдыхают в открытых логовах в снегу или траве. Но, спасаясь от преследования, лисицы в любое время года могут укрыться в какой угодно норе. Во время воспитания потомства звери часто вынуждены несколько раз менять жильё из-за его заражённости паразитами. Лисицы - настоящие профессионалы в хитрости (в фольклоре их популярность замечена в хитрости). Благодаря хитрости, лисицы не только спасаются от преследования нежелательных гостей, но и могут прятаться от тех кто хочет их для "украшения".

Размножение 

Принадлежит к моногамным животным, которые размножаются раз в год. Время гона и его эффективность зависят от погоды и упитанности зверей. Бывают годы, когда до 60 % самок остаются без потомства.

Ещё зимой лисицы начинают поиск мест для выведения молодняка и ревностно охраняют их. Бесхозных нор в это время практически не бывает; в случае гибели одной самки её жилище сразу занимает другая. За самкой часто ухаживают по два-три самца, между которыми происходят кровавые драки.

Лисы — хорошие родители. Самцы принимают активное участие в воспитании потомства, а также заботятся о подругах ещё до появления лисят: благоустраивают норы, ловят у самок блох. В случае гибели отца его место занимает другой холостой самец; порой лисы даже дерутся между собой за право стать отчимом.

Беременность длится 49—58 суток. В выводке — от 4—6 до 12—13 щенков, покрытых тёмно-бурой шерстью. Внешне они напоминают волчат, но отличаются белым кончиком хвоста. В двухнедельном возрасте лисята начинают видеть и слышать, у них прорезаются первые зубы. В воспитании лисят принимают участие оба родителя. Отец и мать проявляют в это время крайнюю осторожность, и в случае угрозы немедленно переносят детёнышей в запасную нору. Охотятся круглые сутки, чтобы прокормить потомство. Щенки рано начинают отлучаться и часто встречаются далеко от дома, даже в самом малом возрасте.

Полтора месяца мать кормит лисят молоком; кроме того, родители постепенно приучают детёнышей к обычной пище, а также к её добыванию. Вскоре подросшие лисята начинают ходить с отцом и матерью на охоту, играя между собой, приставая к старшим, подчас подвергая опасности семью. Со времени гона до окончательного выхода лисят из норы проходит около 6 месяцев. К осени лисята вполне могут жить самостоятельно. Самцы уходят на 20—40 километров, самки — на 10—15, редко на 30, ищут себе участок и пару. Некоторые самки уже со следующего года начинают размножаться; обычно достигают половой зрелости в двухлетнем возрасте.

Поведение 

Лисица, передвигающаяся спокойно, идёт по прямой линии, оставляя за собой чёткую цепь следов. Напуганное животное может бежать очень быстро, галопом или буквально распластавшись над землёй, полностью вытянув хвост.

Наиболее развиты обоняние и слух. Зрение адаптировано для темноты, в которой активно большинство лисиц. Как многие другие хищники, лисицы прекрасно реагируют на движение, но плохо распознают цвета, особенно днём; поэтому, например, лисица может близко подойти к неподвижно сидящему или стоящему человеку со стороны ветра.

Во время гона и в состоянии возбуждения издаёт отрывистый громкий лай; дерущиеся лисы пронзительно визжат. По голосу самка и самец различаются: самка делает тройной «взлай», который заканчивается коротким воем, самец лает на манер собаки, но без воя.

Многие лисицы, особенно молодые, ложатся на день в поле, если оно располагается недалеко от леса и богато грызунами. Перед тем как устроиться под кустом или бугорком, лисица, замерев на месте, долго осматривает окрестности на предмет опасности. Потом сворачивается калачиком, прикрыв нос и лапы хвостом, но прежде чем уснуть, ещё несколько раз оглядывает округу. Также лисы любят отдыхать в густых зарослях, оврагах и других труднодоступных местах.

Охотятся в разное время дня, предпочитая раннее утро и поздний вечер. Там, где их не преследуют, встречаются днём, причём не обнаруживают беспокойства при встрече с человеком. В противном случае отличаются крайней осторожностью и удивительной способностью перепрятываться и сбивать со следа погоню — именно поэтому в фольклоре многих народов лисица является воплощением хитрости и ловкости (см. отражение в искусстве).

Лисицы, живущие возле туристических троп, пансионатов, в местах, где запрещена охота, быстро привыкают к присутствию человека, легко поддаются прикармливанию и могут заниматься попрошайничеством.

Предполагается, что у лисиц есть чувство магнитного поля.

Хозяйственное значение 

Имеет большое хозяйственное значение как ценный пушной зверь, а также регулятор численности грызунов и насекомых. При этом ущерб, который наносится лисицами промысловой дичи и домашним птицам, намного меньше пользы, которую они приносят, уничтожая грызунов — потребителей зерна.

С целью получения меха лис разводят в неволе. В конце XIX века была искусственно выведена порода серебристо-чёрных (чернобурых) лисиц. Затем, благодаря селекции, у этой породы было значительно улучшено (по сравнению с диким типом) качество меха, а также был выведен ряд других меховых пород на её основе: платиновая, бакурианская, дакотская и другие.

На юге Европы дикие лисы — наиболее распространённый переносчик вируса бешенства, поэтому проводится их вакцинация.

Одомашнивание 

В 1959 году Д. К. Беляевым, директором Института цитологии и генетики, был начат многолетний эксперимент по одомашниванию серебристо-чёрных лисиц. В процессе эксперимента отбирались для размножения только особи, наиболее доброжелательно относящиеся к человеку. Результатом стало создание популяции одомашненных серебристо-чёрных лисиц, у которых присутствуют отличия от их диких предков в физиологии, морфологии и поведении. У некоторых представителей популяции доместицированных лисиц проявляются признаки, отсутствовавшие у исходной популяции: загнутый хвост, изменение окраски шерсти (появление белой пятнистости), изменение пропорций черепа, у некоторых щенков в раннем возрасте заметны повислые уши. Произошло изменение сезонности размножения. Наблюдаются изменения в различных системах, в том числе нейроэндокринной. Ухудшилось качество меха. Данный проект является моделью микроэволюционного процесса и ведётся в исследовательских целях.

Вид богат разнообразием подвидов (более 40). Уступает лишь волку и показывает удивительную приспособленческую способность к выживанию в процессе эволюции:

 Vulpes vulpes abietorum
 Vulpes vulpes aeygptica
 Vulpes vulpes alascensis
 Vulpes vulpes alpherakyi
 Vulpes vulpes alticola
 Vulpes vulpes anatolica
 Vulpes vulpes arabica
 Vulpes vulpes atlantica
 Vulpes vulpes barbaras
 Vulpes vulpes beringiana
 Vulpes vulpes cascadensis
 Vulpes vulpes caucasica
 Vulpes vulpes crucigera
 Vulpes vulpes daurica
 Vulpes vulpes diluta
 Vulpes vulpes dolichocrania
 Vulpes vulpes dorsalis
 Vulpes vulpes flavescens — среднеазиатская лисица
 Vulpes vulpes fulva
 Vulpes vulpes griffithi
 Vulpes vulpes harrimani
 Vulpes vulpes hoole
 Vulpes vulpes ichnusae
 Vulpes vulpes induta
 Vulpes vulpes jakutensis
 Vulpes vulpes japonica
 Vulpes vulpes karagan
 Vulpes vulpes kenaiensis
 Vulpes vulpes krimeamontana
 Vulpes vulpes kurdistanica
 Vulpes vulpes macroura
 Vulpes vulpes montana
 Vulpes vulpes necator
 Vulpes vulpes ochroxanta
 Vulpes vulpes palaestina
 Vulpes vulpes peculiosa
 Vulpes vulpes pusilla
 Vulpes vulpes regalis
 Vulpes vulpes rubricosa
 Vulpes vulpes schrencki
 Vulpes vulpes silacea
 Vulpes vulpessplendidissima
 Vulpes vulpes stepensis
 Vulpes vulpes tobolica
 Vulpes vulpes tschiliensis

Геральдика 

В геральдике лисица — символ проницательности, хитрости, прозорливости.

См. также 
 Бросание лисицы

Примечания

Литература 
 «Жизнь Животных», т. 7; Москва, «Просвещение», 1989.
 «Grzimek’s Animal Life Encyclopedia», 2nd Edition, Vol. 14, 2003.

Ссылки 

 Позвоночные животные России: Лисица обыкновенная
 Петров В. В. Обыкновенная лисица (piterhunt.ru) 
 Vulpes vulpes = Обыкновенная лисица (www.zooeco.com) 
 Статья об эксперименте по одомашниванию
 Fox Domestication 
 Поведение лисы дома 

Лисицы
Млекопитающие Северной Америки
Животные, описанные в 1758 году
Инвазивные виды животных